Cette page contient les pages d'homonymie de E16 et E016.

Domaine militaire 
 HMS E16, un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique 
 E16, une version de l'environnement de bureau Enlightenment.

Médecine 
 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
    Route européenne 16, traversant le Royaume-Uni, la Norvège et la Suède ;
  Route européenne 016, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres